Jméno a příjmení Jiří Janoušek má více nositelů:

 Jiří Janoušek (* 1943) – novinář, publicista a manažer
 Jiří Janoušek (1989) (* 1989) – český ligový fotbalista
 Jiří Janoušek (fotograf) (* 1958) – český fotograf